Glen Metropolit (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Le , accompagné de quelques choix au repêchage, il est échangé au Blues de Saint-Louis en retour du vétéran Keith Tkachuk et d'un choix de première et troisième ronde en 2007 ainsi qu'un choix de deuxième ronde au repêchage de 2008. Le 1er juillet 2008 il signe un contrat de deux ans avec les Flyers de Philadelphie. Le , il est réclamé au ballottage par le Canadien de Montréal. Il a inscrit son premier but avec les Canadiens le  devant Dwayne Roloson des Oilers d'Edmonton. Ensuite en , n'ayant eu aucune proposition des 30 équipes de la LNH, Metropolit décide de se joindre au EV Zug en Suisse. Le , il signe un pacte d'un an avec le club allemand d'Ingolstadt.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 || Riot de Richmond Hill ||  || 43 || 27 || 36 || 63 || 36 || - || - || - || - || -
|-
|1993-1994 || Riot de Richmond Hill || MTJHL || 49 || 38 || 62 || 100 || 83 || - || - || - || - || -
|-
|1994-1995 || Vipers de Vernon || LCHB || 60 || 43 || 74 || 117 || 92 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Knights de Nashville || ECHL || 58 || 30 || 31 || 61 || 62 || 5 || 3 || 8 || 11 || 2
|-
| 1995-1996 || Knights d'Atlanta || LIH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Ice Pilots de Pensacola || ECHL || 54 || 35 || 47 || 82 || 45 || 12 || 9 || 16 || 25 || 28
|-
|1996-1997 || Rafales de Québec || LIH || 22 || 5 || 4 || 9 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1997-1998 || Griffins de Grand Rapids || LIH || 79 || 20 || 35 || 55 || 90 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 1998-1999 || Griffins de Grand-Rapids || LIH || 77 || 28 || 53 || 81 || 92 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Pirates de Portland || LAH || 48 || 18 || 42 || 60 || 73 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|1999-2000 || Capitals de Washington || LNH || 30 || 6 || 13 || 19 || 4 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2000-2001 || Pirates de Portland || LAH || 51 || 25 || 42 || 67 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Capitals de Washington || LNH || 15 || 1 || 5 || 6 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Pirates de Portland || LAH || 32 || 17 || 22 || 39 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Capitals de Washington || LNH || 33 || 1 || 16 || 17 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Pirates de Portland || LAH || 33 || 7 || 23 || 30 || 23 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|- 
| 2002-2003 || Capitals de Washington || LNH || 23 || 2 || 3 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 55 || 15 || 35 || 50 || 77 || 7 || 6 || 1 || 7 || 33
|- 
|2004-2005 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 51 || 16 || 31 || 47 || 42 || 12 || 5 || 6 || 11 || 20
|-
|2005-2006 || HC Lugano || LNA || 44 || 23 || 42 || 65 || 60 || 17 || 9 || 17 || 26 || 8
|- 
|2006-2007 || Thrashers d'Atlanta || LNH || 57 || 12 || 16 || 28 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Blues de Saint-Louis || LNH || 20 || 2 || 3 || 5 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2007-2008 || Bruins de Boston || LNH || 82 || 11 || 22 || 33 || 36 || 7 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
|2008-2009 || Flyers de Philadelphie || LNH || 55 || 4 || 10 || 14 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Canadiens de Montréal || LNH || 21 || 2 || 1 || 3 || 13 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
|2009-2010 || Canadiens de Montréal || LNH || 69 || 16 || 13 || 29 || 24 || 16 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2010-2011 ||EV Zoug ||LNA || 47|| 15|| 38|| 53|| 32|| 10|| 2|| 10||12 ||8
|-
|2011-2012 ||EV Zoug ||LNA || 42|| 15|| 21|| 36|| 28|| 9|| 5|| 7||12 || 2
|-
|2012-2013 ||HC Lugano ||LNA || 50|| 20|| 44|| 64|| 62|| 7|| 2|| 4|| 6|| 2
|-
|rowspan="2"|2013-2014 ||HC Lugano ||LNA || 40|| 6|| 28|| 32|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| CP Berne || LNA || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || 6 || 3 || 4 || 7 || 4
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL ||43||6||35||41||26||12||2||4||6||16
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 49||10||17||27||64||3||0||3||3||0
|-
| 2016-2017 || HC Bolzano || EBEL || 34 || 4 || 15 || 19 || 43 || - || - || - || - || -

|407||57||102||159||148||30||1||4||5||12

Carrière internationale 
Glen Metropolit a joué pour l'équipe du Canada au cours du championnat du monde de hockey sur glace 2006 et des coupes Spengler 2005, 2010 et  2011.

| 2003 || Jokerit Helsinki || Coupe Spengler
| 4 || 0 || 2 || 2 || 6 || 
|-
| 2005 ||  || Coupe Spengler
| 4 || 0 || 2 || 2 || 6 || Vainqueur
|-
| 2006 ||  Canada || Championnat du monde
| 9 || 0 || 2 || 2 || 6 || 
|-
| 2010 ||  Canada || Coupe Spengler
| 5 || 1 || 5 || 6 || 4 || Finaliste
|-
| 2011 ||  Canada || Coupe Spengler
| 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || Quart de finale

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1974
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Knights de Nashville
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Rafales de Québec
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HC Lugano
Joueur du EV Zoug
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Adler Mannheim
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du HC Bolzano
Naissance à Toronto